De wijk Heijenoord en Lombok, onderdeel van de gemeente Arnhem, kent 214 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht.

Brouwerijweg en omgeving
De buurt Brouwerijweg en omgeving kent 9 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Heijenoord
De buurt Heijenoord kent 1 gemeentelijk monument:
 
 

|}

Lombok
De buurt Lombok kent 204 gemeentelijke monumenten:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Heijenoord en Lombok